De Griekse voetbalclub Panionios speelt sinds 1969 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Panionios

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Hansa Rostock
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1971/72
|UEFA Cup
|1R
|
|Atlético Madrid
|2-2 <small>u||1-2 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|Ferencvárosi TC
|0-6||0-6 (U)||DQ
|-
|1979/80
|Europacup II
|1R
|
|FC Twente
|5-3||4-0 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|IFK Göteborg
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|Toulouse FC
|1-6||1-5 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1998/99
||Europacup II
|1R
|
|FC Haka Valkeakoski
|5-1||2-0 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|Apollon Limassol
|4-2||3-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|SS Lazio
|0-7||0-4 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Nordsjælland
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Barcelona
|0-5||0-3 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|1R
|
|Udinese Calcio
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="5"|4.0
|-
|
|
|Groep D
|
|Newcastle United FC
|0-1||0-1 (T)||
|-
|
|
|Groep D
|
|Sporting Lissabon
|1-4||1-4 (U)||
|-
|
|
|Groep D
|
|FC Dinamo Tbilisi
|5-2||5-2 (T)||
|-
|
|
|Groep D (4e)
|
|FC Sochaux
|0-1||0-1 (U)||
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Sochaux
|2-1||2-0 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="5"|5.0
|-
|
|
|Groep H
|
|Helsingborgs IF
|1-1||1-1 (U)||
|-
|
|
|Groep H
|
|Galatasaray SK
|0-3||0-3 (T)||
|-
|
|
|Groep H
|
|FK Austria Wien
|1-0||1-0 (U)||
|-
|
|
|Groep H (4e)
|
|Girondins de Bordeaux
|2-3||2-3 (T)||
|-
| 2008 || Intertoto Cup || 2R
|  || OFK Beograd ||3-2|| 0-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
| || || 3R
|  || SSC Napoli ||0-2|| 0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2017/18 || Europa League 
| 2Q ||  || ND Gorica ||5-2|| 2-0 (T)|| 3-2 (U) || rowspan="2"|2.0
|-
| || || 3Q ||  || Maccabi Tel Aviv FC ||0-2|| 0-1 (U)|| 0-1  (T)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 32.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Panionios
Panionios